Лас Виљас има више значења:

 Лас Виљас (Ајотлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Виљас (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику